Fleischhaus ist der Name folgender Gebäude:

 Fleischhaus (Heilbronn), um 1600 errichtetes ehemaliges Markt- und Gerichtsgebäude in Heilbronn
 Fleischhaus (Nürnberg), 1570/71 bis 1945 bestehendes Fleischmarktgebäude in Nürnberg
 Großes Fleischhaus, Fleischmarktgebäude in Gent